El término eléboro puede referirse a:
 Helleborus, género de angiospermas perteneciente a la familia Ranunculaceae;
 Helleborus foetidus (hierba de ballesteros o eléboro fétido), especie perteneciente a la familia Ranunculaceae;
 Veratrum album (ballestera, ballestera blanca, eléboro blanco, rizoma de veratro, hierba de ballesteros, surbia o vedegambre), planta natural de las zonas montañosas de Europa.